La 2. Fußball-Bundesliga 1990-1991 è stata la diciassettesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio dalla sua introduzione nel 1974; è terminata con la promozione in Bundesliga dello Schalke 04, che ha vinto il campionato, e del Duisburg. È inoltre stato promosso il kickers Stoccarda, che ha vinto il play-off contro il St. Pauli, terzultimo in Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Michael Tönnies del Duisburg con 29 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1991-1992.
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocessi in Oberliga 1991-1992.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Schalke (23)
 Maggior numero di pareggi: Blau-Weiss Berlino (20)
 Maggior numero di sconfitte: Schweinfurt (27)
 Minor numero di vittorie: Schweinfurt (2)
 Minor numero di pareggi: Havelse (7)
 Minor numero di sconfitte: Schalke (4)
 Miglior attacco: Duisburg (70 gol fatti)
 Peggior attacco: Schweinfurt (26 gol fatti)
 Miglior difesa: Schalke (29 gol subiti)
 Peggior difesa: Schweinfurt (95 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Duisburg (+36)
 Peggior differenza reti: Schweinfurt (-69)
 Miglior serie positiva: Stuttgarter Kickers (17, 11ª-27ª)
 Peggior serie negativa: Schweinfurt (10, 1ª-10ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Schalke (6, 3ª-8ª)
Partite
 Più gol (8):
Oldenburg-Blau-Weiss Berlino 3-5, 16 marzo 1991
 Maggior scarto di gol (5): Duisburg-Preussen Münster 5-0, Blau-Weiss Berlino-Schweinfurt 6-1, Homburg-Schweinfurt 6-1, Preussen Münster-Schweinfurt 5-0, Eintracht Braunschweig-Preussen Münster 5-0, Oldenburg-Mannheim 5-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 37 gol nella 9ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 13 gol nella 22ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 13ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Norbert Brückner (18)
 Reinhard Kuhne (17)
 Bernd Domurat (11)
 Karl-Heinz Gochermann (10)
 Manfred Schmidt (10)
 Manfred Amerell (9)
 Hans-Peter Best (9)
 Jürgen Blüthgen (9)
 Winfried Buchhart (9)
 Karl Gangkofer (9)
 Wolfgang Holst (9)
 Manfred Lehnardt (9)
 Peter Mölm (9)
 Hans-Willi Ronig (9)
 Siegbert Rubel (9)
 Jürgen Aust (8)
 Rainer Domberg (8)
 Harald Feistner (8)
 Lutz-Michael Fröhlich (8)
 Jürgen Jansen (8)
 Leonhard Kentsch (8)
 Hartmut Strampe (8)
 Jürgen Wippermann (8)
 Anton Matheis (7)
 Hermann Albrecht (6)
 Karl-Josef Assenmacher (6)
 Klaus Broska (6)
 Manfred Führer (6)
 Lothar Löwer (6)

 Hans-Joachim Osmers (6)
 Michael Prengel (6)
 Hans Scheuerer (6)
 Edgar Steinborn (6)
 Eugen Strigel (6)
 Alfons Berg (5)
 Rainer Boos (5)
 Hans-Peter Dellwing (5)
 Hans Fux (5)
 Hans-Jürgen Kasper (5)
 Hellmut Krug (5)
 Markus Merk (5)
 Wolfgang Mierswa (5)
 Manfred Neuner (5)
 Hans-Jürgen Weber (5)
 Dieter Birlenbach (4)
 Georg Dardenne (4)
 Manfred Harder (4)
 Bodo Kriegelstein (4)
 Michael Malbranc (4)
 Aron Schmidhuber (4)
 Gerhard Theobald (4)
 Karl-Heinz Tritschler (4)
 Werner Föckler (3)
 Berthold Schneider (3)
 Wolf-Günter Wiesel (3)
 Bernd Heynemann (1)
 Peter Müller (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990-1991